Никола́й Никола́евич Ивано́в:
 Иванов, Николай Николаевич (1943—2020) — советский и российский актёр, народный артист России.
 Иванов, Николай Николаевич (1884—1940) — советский биохимик.
 Иванов, Николай Николаевич (ум. 1965) — советский политэконом и дипломат, 1-й секретарь полпредства СССР во Франции (1940), репрессирован.
 Иванов, Николай Николаевич (род. 1942) — советский легкоатлет.
 Иванов, Николай Николаевич — Георгиевский кавалер; подполковник; 26 января 1917.
 Иванов, Николай Николаевич (род. 1957) — советский и российский политик.
 Иванов, Николай Николаевич (1901—1974) — советский теннисист.
 Иванов, Николай Николаевич (1888—1977) — советский учёный в области дорожного строительства.
 Иванов, Николай Николаевич (1888—1937) — член Учредительного Собрания.